Das Scottish Masters 1986 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1986/87. Das Einladungsturnier wurde vom 17. bis 20. September ausgetragen. Zum dritten Mal war das Hospitality Inn in Glasgow Veranstaltungsort.

Titelverteidiger Cliff Thorburn erreichte in diesem Jahr erneut das Finale. Diesmal traf er auf Alex Higgins, den er erst im Entscheidungsframe mit 9:8 besiegte.

Preisgeld 
9.000 £ gab es in diesem Jahr mehr zu gewinnen als 1985. Das Geld wurde proportional verteilt und führte zu einem Anstieg der Prämien zwischen 750 £ und 2.500 £.

Finalrunde 
Nur 6 Spieler aus den Top 9 der Weltrangliste waren anwesend, unter anderem fehlte die Nummer 1 Steve Davis, der Dreifachsieger des Turniers. Der Engländer John Parrott und der 17-jährige schottische Nachwuchsspieler Stephen Hendry bekamen die beiden freien Plätze. In drei Ausscheidungsrunden spielten die 8 Teilnehmer um den Turniersieg.

Finale

Century-Breaks 
Das höchste Turnierbreak von 131 Punkten erzielte Alex Higgins. Er verlor trotzdem, bekam aber wenigstens noch einmal 1.000 £ als Extraprämie. Daneben gab es nur noch ein Century-Break von Jimmy White im Viertelfinale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1986
1986
Billardturnier in Glasgow